Saint Patrick's Breastplate (gebed) - oud Iers gebed
 St Patrick's breastplate (Bax) - werk voor koor en orkest van de componist Arnold Bax, gebaseerd op bovenstaand gebed